Simionescu ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Gabriel Simionescu (* 1955), rumänischer Politiker
 Constantin Simionescu (* 20. Jahrhundert), rumänischer Politiker
 Ion Simionescu (1873–1944), rumänischer Paläontologe
 Maria Simionescu (1927–2012), rumänische Geräteturntrainerin und -funktionärin
 Mariana Simionescu (* 1956), rumänische Tennisspielerin
 Marius Simionescu (* 1997), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Maya Simionescu (* 1937), rumänische Biologin
 Mircea Horia Simionescu (1928–2011), rumänischer Schriftsteller
 Nicolae Simionescu (1926–1995), rumänischer Mediziner und Zellbiologe
 Vlăduț Simionescu (* 1990), rumänischer Judoka